Glenburnie bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Glenburnie (Natchez, Mississippi), NRHP-ID: 78001579
 Glenburnie (Shenandoah Junction, West Virginia), NRHP-ID: 88002668